Peyrolles – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Aude.
 Peyrolles – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Gard.
 Peyrolles-en-Provence – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Delta Rodanu.

Zobacz też 

 Peyroules – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Alpy Górnej Prowansji.